Копыл (значения):

 Копыл — простейшая деревянная мотыга.
 Копыл — сапожная колодка.
 Копыл — короткий брусок, вставленный в полозья саней и служащий опорой для кузова.

Топоним

Реки 
 Копыл — приток Козинки в Первомайском районе Ярославской области.
 Копыл — приток Печоры в Троицко-Печорском районе Республики Коми.
 Копыл — приток Судости в Брянском районе Брянской области.

Населённые пункты 
 Копыл — село, Эртильский район, Воронежская область, Россия
 Копыл — город на территории современного Славянска-на-Кубани, ранее (с 1747 г.) — крымско-татарская крепость Ени-Копыл. См. статью Славянск-на-Кубани.

Фамилия 
 Копыл, Евгений Петрович (род. 1986) — украинский футболист-вратарь.

Двойные фамилии 
 Копыл Спячий, Василий — московский купец XV—XVI веков, который вёл торговлю с Крымом.

См. также 
 Копыль
 Новый Копыл